Alien er et engelsk ord, der har flere betydninger bl.a. fremmed – men anvendes på dansk og også engelsk som et ord for rumvæsen. Hovedbetydning på dansk:
 Rumvæsen

Andre betydninger:
 Alien (software) - et Linux program
 Alien Technology - en producent af RFID-teknologi
 Alien (franchise):
 Alien (film)
 Aliens (film)
 Alien 3
 Alien: Resurrection

Se også
 Astrobiologi
 Alien vs. Predator - film